Роковые яйца:

 Роковые яйца — повесть Михаила Булгакова.
 Роковые яйца — альбом группы «Конец фильма».

Фильмы 
 Роковые яйца — итальянский художественный фильм 1977 года режиссёра Уго Грегоретти по одноименной повести Михаила Булгакова.
 Роковые яйца — российско-чешский художественный фильм 1995 года режиссёра Сергея Ломкина по повести Михаила Булгакова.